Francesco Tanasi (n. 1948) – fotografo italiano
 Francesco Tanasi (n. 1966) – giurista italiano